CBS - rede de televisão aberta terrestre americana
 CBS (estúdio de dublagem) - estúdio de dublagem brasileiro
 CBS Corporation - conglomerado de mídia norte-ameircano
 CBS Records - nome anteriormente usado pela Columbia Records em alguns países devido a restrições de marca
 CBS Telenoticias - extinto canal de televisão por assinatura especializado em notícias
 Confederação Brasileira de Surdos - associação brasileira que trata dos interesses dos surdos no Brasil
 Confederação Brasileira de Surf - entidade brasileira que regulamenta e organiza os torneios de surfe
 Top TV - emissora de televisão brasileira que já se chamou "Rede CBS"
 Instituto Central de Estatística (Países Baixos) - instituição governamental neerlandesa que reúne informações estatísticas
 Combined braking system - tecnologia de freio

Ver também 
 

Desambiguação
CBS